Flor de neu o Edelweiss (leontopodium alpinum), flor de la família de les asteràcies
 Flordeneu, Griselda o Edelweiss, nom d'un personatge de Canigó, de Jacint Verdaguer